Les nerfs alvéolaires comprennent trois nerfs alvéolaires supérieurs : le nerf alvéolaire supérieur antérieur, le nerf alvéolaire supérieur médian, le nerf alvéolaire supérieur postérieur et un nerf alvéolaire inférieur.

Les nerfs alvéolaires supérieurs sont tous des branches du nerf maxillaire, qui est la deuxième branche du nerf trijumeau.

Le nerf alvéolaire inférieur, de petite longueur, est une branche du nerf mandibulaire, qui est la troisième branche du nerf trijumeau.

Notes et références 

alvéolaire